Az ISO 3166-2:JP egy földrajzi kódokat definiáló ISO szabvány; az ISO 3166-2 szabvány területeket és településeket leíró kódjai közül a Japánra vonatkozók tartoznak ide. A Japán 47 prefektúráját jelölő kód első két betűje Japán ISO 3166-1 kódja, azaz JP, míg az utolsó két karakter szám. Az egyes prefektúrák számozási sorrendje nagyjából követi az észak-déli irányt (lásd a térképet).

A prefektúrák kódjai

Kapcsolódó szócikkek 
 ISO 3166-1

ISO-szabványok
Japánnal kapcsolatos listák